Achilla – variante del nome proprio di persona Achille
Achilla – generale egiziano
Achilla di Alessandria – papa della Chiesa copta